Catedral de Guadalajara puede referirse a:
 Catedral de Guadalajara (México), en Guadalajara (Jalisco, México);
 Concatedral de Guadalajara, en Guadalajara (España).